HUF
 međunarodna oznaka mađarske forinte  (Hungarian forint)
 kratica za Hrvatska udruga fizioterapeuta
 oznaka aerodroma Hulman Field u gradu Terre Haute u Indiani, SAD
 prezime u Hrvatskoj (u Dražici kod Grubišnog Polja, u Hercegovcu kod Garešnice i u Ivanskoj kod Bjelovara)

Kratice